The Replacements (televisieserie), een televisieserie, ook bekend als De Vervangers
The Replacements (film), een film uit 2000 van Howard Deutch
The Replacements (band), een muziekgroep